Hexi Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hexi (socken i Kina, Sichuan), 
 Hexi Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar